Roseboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roseboro (Alabama)
 Roseboro (North Carolina)
 Roseboro (Pennsylvania)